Sant'Eusebio est le nom de plusieurs églises d'Italie, dont :

 Sant'Eusebio, Pavie
 Sant'Eusebio, Rome
 Sant'Eusebio, Finale Ligure

Homonymie d'édifices religieux en italien